Georges Carrère (1897-1986), violoniste et chef d'orchestre français ;
 Georges Carrère (1930-1995), acteur québécois.